Paulusschwestern steht für
 Paulusschwestern von Chartres, (Töchter des hl. Paul, Hospitalerinnen des hl. Paul oder Hospitalerinnen von Chartres, SPC), Rom
 Paulusschwestern der christlichen Liebe von Birmingham, (Sisters of Charity of St Paul the Apostle, SP) Frauenkongregation